Chosroes II (król Armenii)
 Chosroes I – król Partii w 78 p.n.e.
 Chosroes II – król Partii 57-38/37 p.n.e.
 Chosroes I – władca Persji 531-579 z dynastii Sasanidów 
 Chosroes II – władca Persji 591-628 z dynastii Sasanidów
 Chosroes – biskup Anczewacziku w Armenii X w.